Illarion Illarionovič Vasil'čikov – nobile e ufficiale russo
 Illarion Vasil'evič Vasil'čikov – politico e generale russo